Jurkka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1930-1982), acteur finlandais
 (1923-2012), acteur finlandais de film et de théâtre
 (né en 1963), acteur finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois